Волок — сухопутний шлях для перетягування суден між водоймами.
 Волок — рибальська сітка.
 Волок — мотузок, за допомогою якого перетягують копиці сіна або колоди з одного місця в друге.
 Волок — нерозколота колода.

Топонім

Волок — присілок у Мінській області.

Волок — присілок у складі Боровицького району Новгородської області.
 Волок — село в Андреапольському районі Тверської області.
 Волок — присілок у складі Торопецького району Тверської області.

Прізвище 
 Волок Анатолій Михайлович ( 1951) — український політик.

Див. також 
 Потайний водний шлях Запорозьких козаків — потайний козацький перехід з р. Вовчої у р. Кальміус в районі Ясинуватої.
 Волока

Примітки 

Прізвища